Японська футбольна ліга 1981 — 17-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 3-й раз здобула Фудзіта.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Таґуті Міцухіса
 Номура Міцуґу
 Комаеда Міцуру
 Като Хісасі
 Отіаі Хіросі
 Дзьодзі Йонасіро
 Сова Хіросі
 Тоцука Тецуя
 Йосіда Хіросі
 Карвальйо
 Камамото Кунісіге

Джерела
RSSSF 

1981 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу